Диа́на Русла́новна Гарку́ша (; ) — украинская модель, ведущая, магистр права Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Заняла первое место на всеукраинском конкурсе красоты «». Представляла Украину на конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2014», получив титул 2-й вице-мисс (в оригинале — ).

Биография 
Родился 5 июля 1994 года в Харькове. 

С 2011 года Диана Гаркуша учится в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого и работает моделью на Украине. До своего участия в «» и «Мисс Вселенная» она выиграла множество других конкурсов, таких как: «Мисс Артек 2008», «Этно-королева Слобожанщины 2011» и «Мисс Харьков 2012».

Конкурсы красоты

Мисс Украина — Вселенная 2014 
Гаркуша завоевала первое место в национальном конкурсе красоты «Мисс Украина — Вселенная 2014», который состоялся 6 июня 2014 года. Она представляла город Харьков.

Мисс Вселенная 2014 
Диана представляла Украину на конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2014», где заняла третье место (в третий раз в истории этого конкурса представительница Украины вошла в топ-5). Она вышла в образе «невесты войны» в тёмно-вишнёвом платье с чёрными полосками и чёрной короной из колючей проволоки. Этот образ для Дианы создала дизайнер Людмила Бушинская. Конкурсантка с Украины призвала мир поддержать свою страну во время войны.

Примечания

Ссылки 
 Official Miss Ukraine Universe website.
 Интервью сайту Telemundo.
 

Персоналии:Харьков
Фотомодели Украины